Jüdischer Friedhof Ludwigsburg steht für:

* Alter jüdischer Friedhof (Ludwigsburg)
 Neuer jüdischer Friedhof (Ludwigsburg)